Секретный комитет:

 Секретный комитет (Швеция)
 Секретные комитеты